

Sigle 
 Ferrovie Emilia Romagna – società ferroviaria italiana
 Fabbriche Elettriche Riunite – azienda milanese di elettrodomestici
 Frame Error Rate
 Fonti energetiche rinnovabili – fonti energetiche che risultano rinnovabili su scala temporale confrontabile con la vita dell'uomo

Codici 
 FER – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Ferguson's Gulf di Kalokol (Kenya)
 FER – codice vettore ICAO di Feria Aviación
 FER – codice ISO 3166-2:GB del Fermanagh (Regno Unito)